Джон Те́ннер (; 1780—1847) — американский писатель, мемуарист.

Биография 
Джон Теннер, сын сельского священника, выходца из Виргинии, поселившегося в Кентукки на берегу Огайо, недалеко от устья Биг-Майами, девятилетним мальчиком был похищен индейцами племени шауни. Это случилось, как пишет сам Теннер, «по-видимому, около 1789 года». Пленник был формально усыновлен индейской семьёй и прожил среди индейцев — сначала шауни, потом оттава, а затем оджибве — в общей сложности около 30 лет. За это время Теннер забыл и родной язык и своё английское имя, полностью усвоив традиции и нравы индейцев, их миропонимание и суеверия. Подобные случаи не были редкостью в эпоху колонизации Америки. Но небольшая часть американцев, прожив большую часть жизни с индейцами, возвращались обратно в буржуазное общество. Глубокий трагизм судьбы Д. Теннера как раз и заключался в том, что уже в зрелом возрасте он решил вернуться в мир белых.

После того как Теннер решил вернуться к своим родственникам, он, благодаря помощи американского натуралиста и исследователя доктора Эдвина Джемса, написал и опубликовал книгу воспоминаний «Рассказ о похищении и приключениях Джона Теннера во время тридцатилетнего пребывания среди индейцев» (, 1830), в которой подробно описывается быт индейского племени, сочетающий первозданные черты с глубоким и пагубным воздействием западной цивилизации (прежде всего — алкоголя).

Книга 
Повесть Джона Теннера — безыскусный, правдивый, насыщенный драматическими событиями рассказ о жизни и приключениях человека, который в конце XVIII в, девятилетним мальчиком был похищен североамериканскими индейцами.

Из этой книги, глубоко взволновавшей в своё время великого русского поэта А. С. Пушкина как достоверный документ, разоблачающий лицемерие американской демократии и жестокость белых «цивилизаторов», читатель узнает о тяжелой борьбе за существование индейских охотников-звероловов, об окружающей их суровой природе, о нравах, обычаях и верованиях этих людей, находившихся тогда на этапе первобытнообщинных отношений.
Узнает он и о том, как предшественники современных расистов грабили и спаивали индейцев, скупая за бесценок дорогие меха, натравливали одни племена на другие, втягивали их в распри между конкурирующими пушными компаниями и прикрывали свои злодеяния клеветой на «первобытных дикарей», изображая их кровожадными, лживыми и алчными язычниками.

Потрясенный историей Теннера, Пушкин написал статью о книге, в которой отмечает её натуральность и драгоценность:
В Нью-Йорке недавно изданы «Записки Джона Теннера», проведшего тридцать лет в пустынях Северной Америки, между дикими её обитателями. Эти «Записки» драгоценны во всех отношениях. Они самый полный и, вероятно, последний документ бытия народа, коего скоро не останется и следов. Летописи племен безграмотных, они разливают истинный свет на то, что некоторые философы называют естественным состоянием человека; показания простодушные и бесстрастные, они наконец будут свидетельствовать перед светом о средствах, которые Американские Штаты употребляли в XIX столетии к распространению своего владычества и христианской цивилизации. Достоверность сих «Записок» не подлежит никакому сомнению.

Возвращение в буржуазное общество
Он работал переводчиком в компании Sault Ste. Marie в должности главного продавца пушнины до 1846, после чего исчез при таинственных обстоятельствах.

Примечания 

Писатели США
Родившиеся в 1780 году
Умершие в 1847 году
Персоналии по алфавиту
Авторы и произведения, переводившиеся Пушкиным